Franz Bucholtz ist der Name folgender Personen:

* Franz Bernhard von Bucholtz (1790–1838), deutsch-österreichischer Diplomat, Publizist und Historiker
 Franz Heinrich Alexander Bucholtz (1846–1905), deutscher Jurist und Politiker